Heiningen peut faire référence à :
 Heiningen (Bade-Wurtemberg), une commune d'Allemagne
 Heiningen (Basse-Saxe), une commune d'Allemagne

Voir aussi 
 Heining-lès-Bouzonville